Iga se poate referi la:

 Municipiul Iga, o localitate în Japonia, în prefectura Mie.
 Asteroidul 8300 Iga, un corp ceresc numit după orașul Iga.
 Provincia Iga, o provincie istorică în Japonia medievală.